Paso Blanco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Paso Blanco, Veracruz, Misantla, 
 Paso Blanco, Aguascalientes, Jesús María, 
 Paso Blanco, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 Paso Blanco, Guanajuato, Valle de Santiago, 

Robotskapade Mexikoförgreningar